Mycoporum är ett släkte av lavar. Mycoporum ingår i familjen Mycoporaceae, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Mycoporum